Броды — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Броды — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Броды — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Броды — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Броды — деревня в Петриковском районе Гомельской области.
 Броды — хутор в Ивьевском районе Гродненской области.
 Броды — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Броды — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Броды — деревня в Глусском районе Могилёвской области.
 Броды — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Латвия 
 Броды — другое название села Броди в Абельской волости Екабпилсского края.

Россия 
 Броды — село в Куйтунском районе Иркутской области.
 Броды — посёлок в Октябрьском районе Оренбургской области.
 Броды — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Броды — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Броды — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Броды — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Броды — деревня в Старицком районе Тверской области.

Украина 
 Броды — село, Ратновский район, Волынская область.
 Броды — посёлок, Коростенский район, Житомирская область.
 Броды — город, Бродовский район, Львовская область.
 Броды — село, Конотопский район, Сумская область.

См. также